Kaimelis ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Kaimelis (Marijampolė), Dorf im Bezirk Marijampolė, Litauen
 Kaimelis, litauischer Name von Kaimelswerder, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, nach 1945 zunächst Maximowka, jetzt: Mischkino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland